Grundies ist der Familienname folgender Personen:

 Ariane Grundies (* 1979), deutsche Schriftstellerin
 Björn Grundies (* 1974), deutscher Schauspieler